Aldama (gênero)
Aldama (Chiapas)
Aldama (Chihuahua)

Desambiguações de topônimos